V soubojích osmnáctého ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy 2008/09 se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník začal v sobotu 9. srpna 2008 úvodními čtyřmi zápasy 1. kola a skončil v neděli 14. června 2009 zbývajícími pěti zápasy 29. kola (kompletní 30. kolo bylo předehráno již ve středu 6. května 2009).

Do II. ligy postoupilo vítězné mužstvo. Hlučín si zajistil výbornou pozici již v první polovině soutěže, kdy získal pětibodový náskok. V jarní části se mu dařilo méně a nakonec o svém postupu rozhodl až v posledním kole, kdy uhrál remízu na půdě B-mužstva Baníku Ostrava. Sestoupila poslední tři mužstva tabulky.

Nové týmy v sezoně 2008/09 
 Ze II. ligy 2007/08 sestoupilo do MSFL mužstvo FC Hlučín.
 Z Divize D 2007/08 postoupilo vítězné mužstvo FK APOS Blansko a z Divize E 2007/08 postoupilo vítězné mužstvo FC Baník Ostrava „B“.

Nejlepší střelec 
Nejlepším střelcem ročníku se stal blanenský útočník Martin Sehnal, který soupeřům nastřílel 18 branek.

Konečná tabulka 
Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)
 O pořadí na 6. a 7. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Frýdek-Místek – Břeclav 5:0, Břeclav – Frýdek-Místek 1:0
 O pořadí na 9. a 10. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Brno B – Olomouc B 0:1, Olomouc B – Brno B 1:3
 O pořadí na 11. a 12. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Mutěnice – Jihlava B 2:0, Jihlava B – Mutěnice 1:0
 O pořadí na 15. a 16. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Slovácko B – Blansko 3:0, Blansko – Slovácko B 1:2

Výsledky

Odkazy

Reference

Literatura 
 Antonín Zabloudil, František Čapka: 100 let fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno – CERM 2013

Externí odkazy 
 MSFL 2008/09 ve výsledcích jednotlivých kol

Moravskoslezská fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2008
Fotbal v Česku v roce 2009